Кро́нах () — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кронах. Население составляет 16 877 человек (на 31 декабря 2017 года). Занимает площадь 66,99 км². Официальный код — 09 4 76 145.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии
Верхняя Франкония
Район Кронах
Районные центры Баварии